Powodowo – wieś w Polsce, w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
 Powodowo – nieczynny przystanek kolejowy w Powodowie
 Powodowo – wieś w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki